Rossell ist der Familienname folgender Personen:

 Benet Rossell (1937–2016), spanischer Künstler
 Francesc Rossell (1630–1676), katalanischer Chormeister, Organist und Komponist
 Lluís Gonzaga Jordà i Rossell (1869–1951), katalanischer Pianist, Komponist und Musical-Unternehmer
 Marina Rossell (* 1954), spanische Sängerin (Katalonien)
 William Trent Rossell (1849–1919), US-amerikanischer Brigadegeneral